Кери-Ан Мос () е канадска филмова актриса.

Родена е в гр. Бърнаби, провинция Британска Колумбия, Канада през 1967 г.

Първоначално Кери-Ан Мос започва кариера като модел в Испания през 1989 г. Първата ѝ поява на екрана като актриса е в телевизионния сериал Жестока Справедливост в началото на 1991 г. По онова време сериалът се снима в Барселона, но през 1992 г. целият екип, заедно с нея, се премества в Лос Анджелис. Получава роля в сериала Models Inc. през 1994 г. Година по-късно, след спад на рейтинга на Models Inc., снимките са прекратени, а Мос се завръща в Торонто, където се снима в първия сезон на F/X: The Series.

Най-големият успех Мос постига с участието си в „Матрицата“ през 1999 г., където партнира на Киану Рийвс в ролята на Тринити. След този филм се снима също и в „Червената планета“, „Мементо“ и „Шоколад“. През 2003 г. участва в продълженията на „Матрицата“ – в „Презареждане“ и „Революции“.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 

Канадски актьори и актриси
Канадски озвучаващи актриси
Родени в Бърнаби